Седлец — топоним, может относиться к следующим населённым пунктам:

 Седлец — район города Кутна-Гора в Чехии.
 Седлец — прежнее русское название города Седльце в Польше.
 Седлец — бывший населённый пункт в Чехии, ныне часть города Седлец-Прчице.
 Седлец — община в районе Пльзень-север Чешской Республики.
 Седлец — община в районе Ческе-Будеёвице Чешской Республики.
 Седлец — община в районе Литомержице Чешской Республики.
 Седлец — община в районе Бржецлав Чешской Республики.
 Седлец — община в районе Прага-восток Чешской Республики.
 Седлец — община в районе Тршебич Чешской Республики.
 Седлец — община в районе Млада-Болеслав Чешской Республики.

См. также 
 Седлецкий